Stati Uniti d'America
Grand Junction – capoluogo della Contea di Mesa, Colorado
Grand Junction – città della Contea di Greene, Iowa
Grand Junction – città della Contea di Hardeman, Tennessee